Stir It Up ist der Titel eines Lieds von

 Bob Marley aus dem Jahr 1972, siehe Stir It Up (Bob-Marley-Lied)
 Patti LaBelle aus dem Jahr 1985, siehe Stir It Up (Patti-LaBelle-Lied)